ЛиАЗ-677 — советский и российский городской высокопольный автобус производства Ликинского автобусного завода. Всего было выпущено около 200 000 автобусов всех модификаций (самая массовая модель завода). 

Первый опытный экземпляр автобуса был выпущен в 1963 году. Массово выпускался с 1967 по 1994 год; штучная сборка на сторонних автосборочных предприятиях из машинокомплектов продолжалась до 2002 года. ЛиАЗ-677 является первым советским автобусом с гидромеханической (автоматической) коробкой переключения передач. Автобусы этой модели использовались практически во всех городах Советского Союза, имеющих городское или пригородное автобусное сообщение. Имеет прозвище «Скотовоз» или  «Луноход». С начала 2000-х годов модель постепенно выводили из эксплуатации.

История 

ЛиАЗ-677 начали проектировать в 1960 году. На ЛиАЗе эта модель должна была прийти на смену автобусам ЗИЛ-158В. Первый прототип нового автобуса был готов 6 ноября 1962 года.

В 1963 году прототип продемонстрирован Госкомиссии по автоматизации и механизации при СМ СССР и получил положительную оценку. После сборки ещё одного прототипа, в следующем году, проведены испытания новых автобусов в районе Сочи, а в 1965 году — испытательный пробег по маршруту Москва — Харьков — Новороссийск — Сочи — Тбилиси — Ереван — Орджоникидзе — Москва. Проводились и лабораторные испытания автобусов.

В 1967 году начался выпуск опытных партий нового автобуса, а с весны следующего года начато их серийное производство. Однако и здесь автобусы новой модели собирались по обходным технологиям. Лишь с июня 1970 года сборка ЛиАЗ-677 переведена на главный конвейер завода. Следует также отметить, что автобусы, выпущенные в конце 60-х, отличались от последующих, в частности, откидными форточками в боковых окнах, задними габаритными огнями на скатах крыши, а не под ними, освещением салона было в виде двух коробчатых плафонов из матового оргстекла на всю длину салона. В 1972 году автобус стали оснащать пневморессорной подвеской вместо пневматической. До середины 1970-х годов на автобусы помещалась старая эмблема, как на ЗИЛ-158В. В 1978 году на автобусах появились аварийные выходы в окнах, квадратные передние указатели поворотов, три вентиляционных люка в крыше и сдвижная форточка в правом окне кабины водителя. Со второй половины 1979 года автобусы начали окрашивать в единый охряный цвет. В это же время началась подготовка разработка глубокой модернизации автобуса, вылившаяся в будущий ЛиАЗ-677М.

ЛиАЗ-677М 

Создание автобуса ЛиАЗ-677М с повышенными технико-эксплуатационными показателями вменялось заводу ещё планом ОКР на 1973 год. Однако лишь к концу IX пятилетки был разработан технический проект и построены два первых опытных образца модернизированного автобуса (один из них с форкамерно-факельным двигателем ЗИЛ-375ЯФ). В 1976 году они успешно прошли приёмочные испытания. В 1977 году с учётом замечаний МАП СССР был изготовлен ещё один опытный образец ЛиАЗ-677М, после чего доработанная документация была выдана в производство.

Дело дошло лишь до выпуска двух опытно-промышленных партий из 10 автобусов в 1977 году и 25 автобусов в 1978 году, причём автобусы одного года имели ряд заметных различий в конструкции дверей, наддверных брусьев, лючка радиатора, верхних габаритных огней, а также в декоративном оформлении передка. Выпуск же запланированной на 1979 год партии из 100 автобусов оказался сорванным из-за отказа Минавтотранса СССР согласовывать оптовую цену на ЛиАЗ-677М. Серийное производство ЛиАЗ-677М удалось наладить только в 1982 году. 

Фактически, литера М в индекс была добавлено задним числом, поскольку технические изменения в автобус вносились почти ежегодно и постепенно начиная с 1977 года, а так же и после. Например, в 1984 году были внедрены передний и задний бампер, потолочные люки и аварийные выходы через окна. В 1985 году началась установка новых задних фонарей, с 1987 года габаритных огней нового типа и т.д.

После 1987 года автобусы продолжали выпускаться без каких-либо значительных изменений. Последний ЛиАЗ-677М сошёл с конвейера Ликинского завода в 1994 году. Однако после сворачивания производства 677-го на «родном» заводе до 2002 года его продолжали выпускать малыми партиями на разных авторемонтных предприятиях, в частности, в Бору, в Петрозаводске, на Яхромском автобусном заводе, на заводе «Ремтехмаш» в Орехове-Зуеве. В Тосно под индексом ТоАЗ-677Д до 2002 года выпускалась несколько изменённая модификация ЛиАЗ-677М, оснащённая ярославским двигателем. Несколько десятков машин было собрано на Волжском Машиностроительном Заводе (ВМЗ), в городе Рыбинске Ярославской области.

После 2000 года во многих городах автобусы ЛиАЗ-677М начали массово выводить из эксплуатации как морально устаревшие, нерентабельные и непригодные для установки АСКП. В Москве их эксплуатация прекратилась 7 ноября 2004 года, в Киеве в 2004 году, в Орехове-Зуеве — 13 декабря 2005 года, в Санкт-Петербурге — 1 апреля 2006 года (с 1 июля 2005 года снят с регулярных перевозок), в Петропавловске-Камчатском — с июля 2006 года; Электростали — в 2006 году; в Минске, Красноярске — 2007 году, в Екатеринбурге, Алапаевске, Кургане (с 1 марта 2007 года снят с регулярных перевозок), Омске, Липецке — в 2008 году; в Кирове, Рязани, Ельце — в 2009 году; в Данкове, Рыбинске, Самаре — в 2010 году; в Комсомольске-на-Амуре, Ступине, Челябинске — в 2011 году; в Брянске, Десногорске, Конакове, Мурманске — в 2013 году; в Ижевске — 31 июля 2014 года; в Риддере и Усть-Каменогорске (Казахстан) — в 2014 году; в Братске и Новосибирске — в 2015 году; в Арзамасе — в 2019 году.

В мае 2022 замечен единственный в России линейный Лиаз-677М в Амурске.

Конструкция 
 Компоновка. Кузов автобуса — вагонного типа, полунесущий с усиленным основанием. Двигатель спереди, ведущая ось задняя. Автобус имеет три двери, из них две — для пассажиров.
 Двигатель — ЗИЛ-509.10-401, бензиновый, V-образный, 8-цилиндровый, 108×95 мм, рабочий объём 7,0 л, степень сжатия 7,3, порядок работы цилиндров 1-5-4-2-6-3-7-8; мощность 129 кВт (175 л. с.) при 3200 об./мин.; крутящий момент 470 Н⋅м (48 кгс⋅м) при 1800—2000 об./мин.; карбюратор К-90Б; воздушный фильтр — инерционно-масляный.
 Трансмиссия — гидромеханическая, с комплексным трёхфазным гидротрансформатором с блокировкой и двухступенчатой автоматической коробкой передач, вально-шестерёнчатого типа с включением передач переднего хода гидроподжимными муфтами. Задний мост с разнесённой двойной главной передачей, венгерского производства — Rába-MAN.
 Тормозная система — двухконтурная, с пневматическим приводом.
 Электрооборудование — напряжение 12 В, аккумуляторная батарея 6СТ-90ЭМС (2 шт.), генератор Г287-Л со встроенным интегральным регулятором напряжения Я-112А, стартёр СТ130-А1, распределитель зажигания Р137. транзисторный коммутатор ТК102-А, катушка зажигания Б-114Б, свечи A11.
 Колёса и шины — колёса бездисковые, ободья трёхкомпонентные 8,0—20, крепление на шести шпильках. Шины 280R508 (10,00R207), рисунок протектора дорожный, давление в шинах: передних 7,5, задних 6,7 кгс/см².
 Подвеска — зависимая, передняя — полуэллиптические рессоры, два пневмобаллона, два амортизатора; задняя — полуэллиптические рессоры, четыре пневмобаллона, четыре амортизатора.
 Рулевое управление — модель Урал-377Н, рулевой механизм — двухзаходный червяк и сектор, передаточное число 21,5. Номинальное давление в гидроусилителе 65 кгс/см². Люфт рулевого колеса при работающем усилителе до 12°.

Двигатель автобуса — это гражданский вариант двигателя военных грузовиков Урал-375 и ракетовозов ЗИЛ-135. Конструктивно это двигатель грузовика ЗИЛ-130 с увеличенным на 1 литр рабочим объёмом. Армейский вариант требовал бензина АИ-93, гражданский допускал А-76. Мотор печально известен высоким расходом топлива: так, на автобусах расход мог достигать 50 литров на 100 км. Расход усугублялся потерями в автоматической трансмиссии.

Технические характеристики 

 Снаряжённая масса, кг — 8363
 на переднюю ось — 4265
 на заднюю ось — 4098

 Полная масса при номинальной вместимости, кг — 14 033
 на переднюю ось — 5725
 на заднюю ось — 8308
 Полная масса при предельной вместимости, кг — 16 133
 на переднюю ось — 5975
 на заднюю ось — 10 158

 Вместимость:
 число мест для сидения — 25
 полная номинальная — 80
 полная предельная — 110
 площадь для стояния, м² — 10,6

 Макс. скорость, км/ч — 70
 Время разгона до 60 км/ч, с — 46,5
 Максимальный преодолеваемый подъём, % — 20
 Выбег с 60 км/ч, м — 860
 Тормозной путь с 60 км/ч, м — 32,1
 Контрольный расход топлива при 40 км/ч — 35,0 литров на 100 км

 Радиус поворота, м:
 по внешнему колесу — 9,6
 габаритный — 11,0

Модификации

ЛиАЗ-677Б и ЛиАЗ-677МБ 

ЛиАЗ-677Б — модификация для пригородных перевозок. Автобусы этой модификации отличались четырёхрядной планировкой сидений, отсутствием задней накопительной площадки (вместо неё были установлены пассажирские сиденья) и одинаковым уровнем пола во всём салоне. В крыше были сделаны вентиляционные люки, которых в первоначальной городской версии автобуса не было. Также, в отличие от городского автобуса, автобусы пригородной модификации имели запасное колесо, которое размещалось либо под полом на заднем свесе, либо на кронштейне снаружи на задней стенке автобуса, а также иногда в салоне на задней площадке.

Количество сидячих мест в ЛиАЗ-677Б составляло 35, номинальная вместимость — 67 пассажиров, предельная вместимость — 87 пассажиров.

ЛиАЗ-677Б выпускался с 1973 по 1978 год, после чего его сменил несколько модернизированный вариант ЛиАЗ-677МБ, выпускавшийся до 1994 года. Основные характеристики и особенности этих модификаций одинаковы.

Оптовая цена ЛиАЗ-677МБ составляла 15730 рублей

ЛиАЗ-677В 
ЛиАЗ-677В (1970—1975) — экскурсионная модификация автобуса. Имел всего одну дверь в пассажирский салон и запасное колесо на задней стенке. Был оборудован специальным сиденьем экскурсовода и комфортабельными пассажирскими сиденьями с подголовниками. Выпущен малой серией. Количество сидений — 37 плюс сиденье экскурсовода.

ЛиАЗ-677А, ЛиАЗ-677МС и КАвЗ-3100 
ЛиАЗ-677А — модификация для районов с холодным климатом (от −60 до +40 °C), отличался наличием теплоизоляции кузова и 4-рядной планировкой сидений. Количество мест для сидения в ЛиАЗ-677А составляло 34, полная вместимость автобуса — 66 пассажиров. Опытный ЛиАЗ-677А был выпущен в 1967 году, в следующем году началось мелкосерийное производство автобуса, а позднее — массовое.

В 1982 году вместо ЛиАЗ-677А начал выпускаться его модернизированный вариант, ЛиАЗ-677МС (на базе ЛиАЗ-677М). От своих предшественников эти автобусы отличались двойным остеклением. Количество мест для сидения в этом автобусе составляло 29, номинальная вместимость — 74 пассажира, предельная вместимость — 101 пассажир. Оптовая цена ЛиАЗ-677МС составляла 16500 рублей. 

КАвЗ-3100 «Сибирь» — укороченный на одну оконную секцию автобус для районов с холодным климатом. В серию не пошёл.

ЛиАЗ-677П 
ЛиАЗ-677П (1974—1975) — перронный, имел по две двери в пассажирский салон с каждой стороны кузова. В этом автобусе было всего десять пассажирских сидений. Общая вместимость автобуса — 75 пассажиров, предельная — 110.

Изготовлено три опытных образца.

ЛиАЗ-677Г 
ЛиАЗ-677Г — газобаллонный автобус на сжиженном нефтяном газе. Двигатель ЗИЛ-5095.10-400 мощностью 118 кВт. 
Внешне не отличался от обычного ЛиАЗ-677, газовые баллоны устанавливались на крышу. Опытные модели появились в 1974 году, серийное производство шло с 1983 года. 
Оптовая цена ЛиАЗ-677Г составляла 16380 рублей.

ЛиАЗ-5930/ЛиАЗ-5931/ЛиАЗ-5932 «Магнолия» 

ЛиАЗ-5930 — специальный автобус — передвижная телевизионная станция ПТС-ЦТ «Лотос» с полным комплектом оборудования. Кузов — цельнометаллический, сварной. Стенки и крыша имеют термоизоляцию. В кузове имеется две двери: одна с правой стороны, другая сзади. У дверей имеются выдвигающиеся лестницы. Два глухих окна закрываются светонепроницаемыми шторками.

Телевизионный автобус отапливается от радиатора в системе охлаждения двигателя. Во время движения работают четыре вентилятора; кроме них есть система кондиционирования воздуха с двумя аппаратами КТ-4 и питанием от внешней электросети. Воздух, забираемый кондиционерами из кузова, проходит через шкафы со специальным телеоборудованием и после охлаждения по потолочным каналам вновь направляется в кузов. Система кондиционирования имеет регулируемый подсос наружного воздуха, осуществляемый через решётки в боковых стенках. Управляет каждым кондиционером автомат.

ПТС 5930 выпускалась в двух вариантах — для чёрно-белых и цветных передач. Устанавливалась также аппаратура для видеозаписи. В кузове располагались стол, штативы, шкафы, переносные сиденья, телефоны, пульты видеоинженера, звукорежиссёра и режиссёра, шкаф с запасными частями и принадлежностями, силовой ввод. В багажных отсеках — щит звуковых кабелей, трансформаторы, стабилизаторы, механизм для намотки кабеля, телекамеры, барабаны с кабелем. Кроме того, в кузове размещалось ещё 6 откидных и 5 вращающихся сидений, регулируемых по высоте, вешалки для одежды. Устойчивое положение кузова во время работы ПТС создают опорные устройства.

Цельнометаллическая закрытая термоизолированная кабина является составной частью кузова. В ней расположены органы управления и контроля. Пожалуй, самое характерное в этом автомобиле — крыша. Она используется как платформа для телеоборудования, здесь работали операторы с передающими камерами. Максимальный вес оборудования и людей, которые одновременно могут находиться на платформе — 400 кг. Оборудование поднимается при помощи лебёдки, грузоподъёмностью 60 кг.

Технические характеристики ЛиАЗ-5930:
 Внешние размеры кузова: 10 540 × 2500 × 3550 мм
 Внутренние размеры кузова: 8702 × 1989 × 2362 мм
 Колея передних колёс: 2100 мм
 Колея задних колёс: 1880 мм
 Наименьший дорожный просвет: 210 мм
 Вес в снаряжённом состоянии: 9860 кг
 Полный вес ПТС для цветного телевидения: 14 530 кг
 Полный вес ПТС для чёрно-белого телевидения: 14 290 кг

Выпуск ПТС «Магнолия» был налажен к Олимпиаде-80; советские ПТС работали наряду с немецкими ПТС Bosch Fernsehen и французскими Thomson-CSF.

«Самоделки» 
Кроме официальных, существовали самодельные модификации ЛиАЗ-677. Преимущественно на базе списанных с пассажирских линий экземпляров создавались автобусы техпомощи, автобусы «безопасность движения», фургоны и даже своеобразные импровизированные грузовики и грузопассажирские машины. Под конец своего существования из-за перебоев с запчастями некоторые автобусы вынужденно модернизировались вплоть до очень серьёзных переделок, когда от самого ЛиАЗ-677 оставался только кузов с мостами, а прочие узлы и агрегаты брались от грузовиков КамАЗ, МАЗ и т. д. Всё же машины со столь глубокими изменениями конструкции встречались редко.

Сохранившиеся экземпляры 

На декабрь 2020 года наибольшее количество ЛиАЗов-677 — 54 автобуса различных модификаций — сохранилось в Краснокаменске Забайкальского края, но они с 1 октября 2020 года больше не выходят на маршруты. Возможно, некоторые из них вновь начнут эксплуатироваться летом, в дачный сезон.

По количеству автобусов в регулярной эксплуатации лидирует Зеленогорск (Красноярского края) — 19 машин. В 2020-м году последние ЛиАЗы этой модели в Амурске были выведены из регулярного использования и, по информации с сайта Амурского ПАТП, - списаны. 8 автобусов ЛиАЗ-677 эксплуатируются в украинской Александрии. По два автобуса эксплуатируется в Арзамасе (Нижегородской области) и Волгодонске (Ростовской области), а также в казахстанском городе Рудном. По одному автобусу эксплуатируется в  Балаково (Саратовской области), Тобольске (Тюменской области) и Унече (Брянской области).

Последним городом-миллионником России с данной моделью автобуса в пассажирской эксплуатации был Новосибирск, где он был снят с 69-го маршрута 30 сентября 2015 года. На протяжении 2017—2018 годов этот автобус был восстановлен и установлен возле ПАТП-4 как памятник.

Ближайшим от Москвы городом с ходовыми экземплярами этого автобуса ещё на начало 2016 года являлись Вязники, где две машины работали на пригородных маршрутах, однако в связи с банкротством автопредприятия, с мая 2016 года их дальнейшая судьба неизвестна.

В ряде городов бывшего СССР автобусы ЛиАЗ-677 установлены в качестве памятников, как правило на территории или около автотранспортных предприятий:
 Белово (Кемеровская область)
 Верхняя Пышма (Свердловская область) (экспозиция Музейного комплекса УГМК)
 Волоколамск (Московская область)
 Воронеж
 Вышний Волочёк (Тверская область)
 Гурьевск (Кемеровская область) (по некоторым сведениям, снят с постамента, дальнейшая судьба неизвестна)
 Ижевск (Удмуртия) (на территории ПАТП-1; в 2020 снят с постамента, находится на реставрации)
 Казань (Татария)
 Краснокаменск (Забайкальский край)
 Ликино-Дулёво (Московская область)
 Линёво (Новосибирская область)
 Мариинск (Кемеровская область)
 Новосибирск
 Павловский Посад (Московская область)
 Псков
 Самара
 Светлогорск (Гомельская область, Белоруссия)
 Сергиев Посад (Московская область)
 Тольятти (Самарская область)
 Тюмень
 Хабаровск (в 2019 снят с постамента, судьба неизвестна)
 Челябинск
 Южно-Сахалинск (Сахалинская область)
 Юрга (Кемеровская область)
 Якутск
 Ялуторовск (Тюменская область)
 Ярославль

Галерея

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 
 ЛиАЗ-677 на сайте «Автомодельное бюро»:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Автомобили, представленные в 1967 году
Автобусы ЛиАЗ